(hébreu :  « Abrégé du  ») est le nom de plusieurs ouvrages de littérature rabbinique tardive et moderne.

Visant à présenter les conclusions pratiques du , le principal code de Loi juive, ils ont été rédigés à des époques et pour des communautés différentes. Il peut s'agir :
 du  du Rav Shlomo Ganzfried (Hongrie, 1804-1886), le plus communément désigné sous cette appellation. Écrit au plus fort de la lutte entre orthodoxie et réforme, il détaille principalement la section  du , qui traite des prières et de la vie quotidienne. Il est souvent réédité avec un supplément sur les lois liées à la terre d'Israël, dont il ne traite pas.
 du  du Rav Raphaël Baroukh Toledano (Maroc, ), un travail similaire, mais axé sur les coutumes des Séfarades d'Afrique du Nord.
 du  du Rav , ancien grand-rabbin de Tel Aviv. Il s'agit d'un abrégé de son travail précédent, le . D'un langage accessible et expliquant les coutumes des diverses communautés (bien que la partie sur les coutumes ashkénazes ait dû être complétée par Nathan Ortner, grand-rabbin de Lod), il est particulièrement prisé dans l'enseignement religieux en Israël.
 de certains volumes du , du Rav Itzhak Yossef, qui se fonde sur les décisions de son père, le Rav Ovadia Yossef, ancien grand-rabbin séfarade d'Israël. Il traite, outre la section , de la partie de  consacrée aux lois de la cacheroute alimentaire.
du Choul'hâne Aroukh abrégé du Rav Ernest ׁׁ(Nathan) Weill, ancien grand-rabbin du Haut-Rhin (1865-1947). En français et conforme aux coutumes des juifs d'Alsace, cet ouvrage parut inachevé après la mort prématurée de son auteur.

Notes et références